De naam Habsburg is afkomstig van een belangrijk Europees vorstengeslacht en verwijst naar meerdere zaken en personen.

 Het huis Habsburg
 Habsburg (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau.
 Habsburg (slot), een slot in Aargau.
 Otto van Habsburg-Lotharingen, Duits-Oostenrijks auteur en politicus.